Rifugio Cesare Battisti può riferirsi a:
 Rifugio Cesare Battisti – rifugio nelle Prealpi Venete
 Rifugio Cesare Battisti – rifugio nell'Appennino settentrionale in Emilia-Romagna
 Rifugio Cesare Battisti – rifugio sulla Paganella, a monte della funivia Direttissima della Paganella, inaugurato nel 1935 ora chiuso